Ел Ранчо Нуево има више значења:

 Ел Ранчо Нуево (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчо Нуево (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику